San Carlos (česky Svatý Karel) může být:

 San Carlos (Chile) – obec v Chile
 San Carlos (Kalifornie) – kalifornské město
 San Carlos (Uruguay) – město v Uruguayi
 San Carlos de Bariloche – město v argentinské provincii Río Negro, hlavní město departementu Bariloche
 San Carlos (Falklandy) – zátoka na západním pobřeží Východního Falklandu